Francja:
 Lautenbach – gmina w Alzacji, w departamencie Górny Ren

Niemcy:
 Lautenbach – dzielnica Gernsbach
 Lautenbach – gmina w lraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau

Osoby:
 Conrad Lautenbach – niemiecki teolog

Zobacz też:
 Laudenbach